Виља Алпина има више значења:

 Виља Алпина (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Алпина (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику